Californische kuifkwartel
 Douglas' kuifkwartel
 Gambels kuifkwartel